Příjmení Tondra má více nositelů:

 František Tondra (1936–2012), slovenský katolický duchovní, biskup
 Josef Tondra (1948–2020), český fotbalista, záložník